Лободо́вський — польське і українське прізвище.

Відомі носії 

 Лободовський Михайло Федотович — український письменник, перекладач, етнограф.
 Юзеф Лободовський — польський письменник, поет, перекладач і публіцист.

Українські прізвища
Польські прізвища